Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute à Pékin du 3 au .

Svetlana Kuznetsova remporte le simple dames. En finale, elle bat Agnieszka Radwańska, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hsieh Su-Wei et Peng Shuai.

Faits marquants 
 Les quatre demi-finalistes de l'Open de Tokyo sont exemptées du premier tour : Agnieszka Radwańska, Li Na, Jelena Janković et Maria Sharapova.
 La tenante du titre Jelena Janković est éliminée dès le  par la Chinoise Peng Shuai.
 Comme la semaine précédente à Tokyo,  Dinara Safina est battue dès son entrée en lice (ici par la modeste Zhang Shuai). Cette nouvelle contre-performance lui coûte sa place de numéro un mondiale, que récupère Serena Williams en dépit de sa défaite au . 
 Pourtant menée 6-3 et 5-1, Marion Bartoli se hisse dans le dernier carré en éliminant Vera Zvonareva qui l'avait battue huit fois sur neuf, dont les cinq dernières.
 Après le Grand Prix de Stuttgart et Roland-Garros, Svetlana Kuznetsova décroche son troisième titre de la saison. La Russe s'était déjà imposée à Pékin en 2006.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (ATP 2009)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Chine
Sport en Chine en 2009
Tennis en octobre 2009
Compétition de tennis à Pékin